Idea puede referirse a:
 Idea, imagen que existe o se forma en la mente;
 Idea, en lingüística, la comprensión intuitiva que tiene un individuo de un tema;
 Idea, modelo de automóvil monovolumen de la fábrica italiana Fiat;
 Idea, género de mariposas;
 Idea, álbum de Bee Gees de 1968;

Siglas 

International Data Encryption Algorithm, IDEA, cifrador por bloques;
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, organizador de los Coloquios de IDEA;
Instituto de Estudios Avanzados, IDEA (Institute for Advanced Study o IAS en idioma inglés), Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princenton, Estados Unidos;
Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, Instituto de Estudios Avanzados del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela;
I.DE.A Institute, empresa italiana de diseño e ingeniería automovilística.
Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, con sede en Suecia;
Instituto de Diversidad y Ecología Animal, IDEA, de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, Argentina.
IDEA, alianza estratégica de las cinco principales universidades tecnológicas de Europa;